

Geografia 
 Triana – frazione di Roccalbegna in provincia di Grosseto (Italia)
 Triana – freguesia di Alenquer (Portogallo)
 Triana – quartiere di Siviglia (Spagna)
 Triana – città della Contea di Madison, Alabama (Stati Uniti d'America)

Persone
Gitanillo de Triana – torero spagnolo
José Triana – drammaturgo cubano
Monchín Triana – calciatore spagnolo
Raúl González Triana – allenatore di calcio cubano
Rodrigo de Triana – marinaio spagnolo

Altro
 Triana  – gruppo musicale rock progressivo spagnolo
 Hispano Aviación HA-100 Triana – monomotore da addestramento ad ala bassa della Hispano Aviación

Pagine correlate 
 Triani
 Triano